Телешов — фамилия; имеет женскую форму Телешова.
 Телешов, Анатолий Васильевич (1928—1990) — советский, российский художник-живописец.
 Телешов, Иван Иванович (1500-е) — дьяк, думный дьяк (1520), дипломат на службе у московских князей Ивана III и Василия III.
 Телешов, Игорь Константинович (1862—1930) — русский генерал-майор, герой Первой мировой войны.
 
 Телешов, Пантелей Прокофьевич (1857—1925) — забайкальский казак, полный Георгиевский кавалер, участник географических экспедиций. См. также 
 Телешев